Влади́мир Рыжко́в:
 Рыжков, Владимир Александрович (род. 1966) — российский политик, государственный деятель, историк и политолог.
 Рыжков, Владимир Иванович (1932—2018) — водитель Новочунского леспромхоза Чунского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда.